Беллярминов — фамилия.

 Беллярминов, Иван Иванович (1837—?) — русский педагог-историк.
 Беллярминов, Леонид Георгиевич (1859—1930) — российский и советский врач-офтальмолог.